Марк Мани́лий (; I век) — римский астролог I века нашей эры, автор одной из первых сохранившихся книг по астрологии «Астрономика» («Astronomicon»), написанной в стихотворной форме. В честь Марка Манилия назван кратер на Луне.

Биография 
Никаких сведений о жизни Марка Манилия не сохранилось. Существует предположение, что он был вольноотпущенником, поскольку Гай Светоний Транквилл упоминает, что раб грамматика Стаберия Эрота был привезён в Рим вместе с неким Антиохом, получил вольную одновременно с ним и стал именоваться Манилием Антиохом. Однако, такое предположение современными исследователями не поддерживается.

«Астрономика» 

Из самой поэмы можно определить, что она написана в последние годы правления императора Августа и первые Тиберия. В ней впервые появляется система астрологических домов. Поэма была весьма популярна в античности. Первое печатное издание выпустил Региомонтан в Нюрнберге в 1472 году. Альфред Эдвард Хаусман работал над 5-томным изданием с 1903 по 1930 годы.

Литература

Список произведений 
 Марк Манилий. Астрономика (Наука о гороскопах) / Прозаич. пер., вступ. и комм. Е. М. Штаерман. — М.: Издательство МГУ, 1993.
 Латинский текст.

Библиография 
 
 
 Caseau, B. "Firmicus Maternus: Un astrologue converti au christianisme ou la rhétorique du rejet sans appel, " in D. Tollet (ed), La religion que j’ai quittée (Paris, 2007), 39-63.
 Hermann M. «Metaforyka astralna w poezji rzymskiej» (Kraków, 2007).
 Habinek, T. "Probing the Entrails of the Universe: Astrology as bodily knowledge in Manilius' Astronomica, " in Jason König and Tim Whitmarsh (еds), Ordering Knowledge in the Roman Empire (Cambridge, 2007), 229—240.
 Steven J. Green, Katharina Volk (ed.), «Forgotten Stars: Rediscovering Manilius' Astronomica» (Oxford, Oxford University Press, 2011).
 Volk, K. «Manilius and his Intellectual Background» (Oxford, 2009).

Астрологи I века
Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Латинские поэты
Поэты Древнего Рима
Поэты I века
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели I века